Cet article recense les sens de Å.

Linguistique 

En danois, norvégien, suédois, finnois, wallon et chamorro, « Å » est considérée comme une lettre de l'alphabet à part entière. Il s'agit de la lettre « A » diacritée d'un rond en chef.

Dans les langues scandinaves, Å (prononcé  ou ) signifie « petit cours d'eau », ce qui explique sa présence dans plusieurs toponymes.

Sciences 
 Å, symbole de l'ångström, unité de longueur valant 0,1 nanomètre.

Localités

Danemark 
 Å, lieu du sud-ouest de l'île de Fionie.
 Ålborg (Jutland-du-Nord)

Norvège 

La Norvège compte plusieurs localités nommées Å :
 Nordland :
 Å (Andøy)
 Å (Moskenes), village le plus au sud de Moskenesøya dans les îles Lofoten
 Sogn og Fjordane :
 Å (Gloppen)
 Sør-Trøndelag :
 Å (Meldal)
 Å (Åfjord)
 Troms :
 Å (Ibestad)
 Å (Lavangen)
 Å (Tranøy)
 Vest-Agder :
 Å (Lyngdal)

Suède 
La Suède compte plusieurs localités nommées Å :
 Å (Gävleborg)
 Å (Linköping, Östergötland)
 Å (Norrköping, Östergötland)

Représentation informatique 
Les claviers standard Windows français ne possèdent pas de touches spécifiques pour taper la lettre "å" "Å". Mais il existe une façon de faire apparaître ces caractères sous Windows. Selon la page de code utilisée, on peut taper en maintenant la touche  enfoncée: 
  pour å et  pour Å (page de code 1252)
  pour å et  pour Å (page de code 850)

Annexes 
 Aa